SPF est un sigle de trois lettres qui désigne :
 Santé publique France, l'autre dénomination de l'Agence nationale de santé publique,
 la Société des poètes français,
 la Société préhistorique française,
 le Secours populaire français,
 les Syndicats professionnels français,
 le Service public fédéral (anciennement appelé Ministère) en Belgique,
 les casques de sapeur-pompier fabriqués par CGF-Gallet : SPF1 et SPF2, souvent abrégé en « casque F1 » et « casque F2 »,
 Sender Policy Framework, un système visant à authentifier un nom de domaine lors de l'envoi d'un courrier électronique,
 Sun Protection Factor, facteur de protection solaire (FPS en français),
 Shortest Path First, ou Algorithme de Dijkstra, un algorithme topologique inventé par Edsger Dijkstra (utilisé par exemple dans le protocole de routage internet OSPF),
 Solartechnik Prüfung Forshung, Institut Suisse pour la technique Solaire,
  : un terme pour les animaux de laboratoire,
 Spruce-pine-fir, une catégorie de bois,
 le Service de la Publicité Foncière : un service de la DGFiP chargé de la tenue du fichier immobilier en France,
 Small form-factor pluggable, un standard de module utilisé dans les réseaux informatiques.

SPF est un code qui désigne :
 l'aéroport Black Hills Airport de Spearfish, États-Unis selon la liste des codes AITA des aéroports

Code